Алекса́ндр Влади́мирович Занемо́нец (род. 10 апреля 1976, Москва, СССР) — российский и израильский историк-медиевист, экскурсовод и публицист, православный священник. Кандидат исторических наук (2004), магистр богословия (2011).

Основная сфера научных интересов: история церкви, византинистика, история еврейско-христианских отношений в Средние века и современности, история русского присутствия на Святой земле и русского Зарубежья.

Биография 
Мать — Наталья Владимировна Занемонец. Отец — Эмиль (Владимир) Владимирович Кардин.

С детства был знаком с протоиереем Александром Менем: «Меня впервые привезла в Новую Деревню моя мама, когда мне было 3 или 4 года, и я общался с о. Александром вплоть до его гибели … когда мне было уже 14 лет».

В 1998 году окончил исторический факультет Московского государственного университета. Стажировался в Иерусалимском университете (1999) и в Центре византийских исследований в Париже (2000).

В 2002 году переехал на постоянное место жительства в Израиль, где стал исследователем в Еврейском университете в Иерусалиме.

В 2004 году в Институте всеобщей истории РАН под научным руководством доктора исторических наук, профессора Б. Л. Фонкича защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «„Антирретик“ Иоанна Евгеника и проблема рецепции Флорентийской унии в Константинопольском Патриархате, 1439—1456» (специальность 07.00.03 — всеобщая история (средние века); официальные оппоненты — доктор филологических наук, профессор Д. А. Яламас и кандидат исторических наук О. А. Родионов; ведущая организация — кафедра истории средних веков Санкт-Петербургского государственного университета.

C 2005 года преподавал византийскую историю в Хайфском университете (senior lecturer).

16 сентября 2007 года в Александро-Невском соборе в Париже архиепископом Команским Гавриилом (де Вильдером) был рукоположён в сан диакона. Служил в храме Гроба Господня в Иерусалиме, а также в русских храмах Святой земли, числясь в клире Западноевропейского экзархата Константинопольского патриархата.

В 2008 годов стал одним из инициаторов создания православного семинара для экскурсоводов и школы по изучению христианства, поскольку православных паломников, число которых к тому времени возрастало, должны сопровождать гиды, обладающие определённым уровнем знаний об истории христианства и русского присутствия на Святой земле.

В 2011 году окончил магистратуру Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, защитив работу «Иерусалимские дневники архимандрита Киприана (Керна)».

27 ноября 2018 года Синод Константинопольского патриархата упразднил Экзархат приходов русской традиции в Западной Европе, а приходам русской традиции предписывалось влиться в местные греческие епархии Константинопольского патриархата. Поддержал управляющего экзархатом архиепископа Иоанна (Реннето) в его желании сохранить данную церковную структуру и вместе с ним перешёл в Московский патриархат в сентябре 2019 года. В течение данного периода активно комментировал для СМИ происходящие события.

В сентябре 2021 года перешёл в клир Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви. 19 сентября 2021 года в Михайловском храме села Серебрия Могилёв-Подольского района Винницкой области митрополитом Могилёв-Подольским и Шаргородским Агапитом (Бевциком) рукоположен в сан священника.

В 2021—2022 годах он преподавал древнегреческий язык в Московском государственном лингвистическом университете.

В марте 2022 года подписал обращение священнослужителей Русской православной церкви с призывом к примирению.

В марте 2022 года переехал в Финляндию. Вместе с Финляндской православной церковью с апреля 2022 года занимается окормлением украинских беженцев.

Одновременно с этим является ассоциированным исследователем Института Восточнохристианских исследований в университете города Ниймеген (Нидерланды).

Научные труды 

  (один из авторов)
 	
 	
 
 
 	
 
 

 «Христианство воинствует ныне, как и прежде»: Синайские послания константинопольского патриарха Геннадия Схолария // Кафедра византийской и новогреческой филологии. — М.: МГУ, 2000. — Вып. 1. С. 89—107.
 
 
 Антирретик Иоанна Евгеника и Флорентийской Собор // Вера и церковь в средние века и раннее новое время. — М., 2001. — С. 30—32
 Антирретик Иоанна Евгеника и проблема рецепции Флорентийской Собора на христианском Востоке // Балканские чтения. Вып. 6. Homo Balkanicus: поведенческие сценарии и культурные роли. М., 2001. — С. 41—44
 Греческие авторы XV—XVI вв. о патриаршестве Геннадия Схолария // «Кафедра византийской и новогреческой филологии». Вып. 2. — М., 2001. — С. 98—109
 Празднование субботы и православная традиция // Haḳbalot-Параллели. — М: Дом еврейской книги. 2002. — № 1 — С. 295—300;
 Иоанн Евгеник: опыт поздневизантийской биографии // Славянское и балканское языкознание. Человек в пространстве Балкан. — М., 2003. — С. 120—130
 Отречение от иудаизма в византийской культуре // Свой или чужой? Евреи и славяне глазами друг друга. — М., 2003. — С. 11—23
 Дело Хиония: к истории византийских «жидовствующих» // Византийский Временник. 2004. — Том 63 (88). — C. 317—323
 «Отказываюсь от всякого еврейского обычая…»: К истории одной византийской формулы // Вестник Еврейского университета. — Иерусалим; М., 2004. — № 9 (27). — С. 313—330
 Еврейская рукопись из библиотеки Иерусалимского патриархата // Вестник еврейского университета. 2005. — № 10 (28). — С. 301—305
 Был ли Иоанн Евгеник свидетелем падения Константинополя? // Византийский Временник. 2005. — Том 64 (89). — C. 156—159
 The Chionios Case and Judeo-Christian Religious Groups in the Fourteenth Century // The Church and the library : studies in honor of Rev. Dr. George C. Papademetriou / edited by Dean Papdemetriou and Andrew J. Sopko. — Boston : Somerset Hall Press, 2005. ISBN 978-0-972466-11-0. — pp. 123—135
 Византийская империя: иконоборческий период // История: научно-методическая газета для учителей истории и обществоведения. — 2007. — 16-30 сент. (№ 18). — С. 6-17.
 Хасидский двор и православный монастырь в Восточной Европе XVIII—XIX вв.: было ли взаимовлияние? // Тирош: Труды по иудаике. — М., 2007. — Вып. 8. — С. 167—175.
 В чем значение Иерусалимского собора 1443 г.? // Византийский Временник. 2009. — Том 68 (93). — C. 165—169
 Проблема наследия отца Александра Меня в современном русском Православии // bogoslov.ru, 14 сентября 2010
 Проблема наследия отца Александра Меня в современном русском Православии // Иерусалимский Православный семинар. Выпуск 2. — М.: Индрик, 2011. — С. 149—162. — 208 с. — ISBN 978-5-91674-141-4.
  (в соавторстве с С. П. Карповым и М. М. Бернацким)
 «Русское или советское?»: к дискуссии вокруг книги прот. Георгия Митрофанова «Трагедия России: „Запретные“ темы истории XX века» // Иерусалимский православный семинар. Выпуск 2. — Москва, 2011. — С. 195—203
 «Се восходим в Иерусалим»: к готовящемуся изданию иерусалимских дневников (1928—1930) отца Киприана (Керна) // bogoslov.ru, 14 мая 2012
 Есть ли на Святой Земле поместная Церковь? // Иерусалимский православный семинар. Выпуск 3. — Москва, 2012. — С. 177—184
 «Господь Спаситель не уходил от красот этого мира…»: из иерусалимских Дневников о. Киприана (Керна). // Иерусалимский православный семинар. Выпуск 3. 2012. — С. 227—238
 Русская Духовная Миссия в Иерусалиме в Первую мировую войну: выживание // Иерусалимский православный семинар. Выпуск 4. — Москва, 2013. — С. 107—112
 Проблемы управления Русской Духовной Миссией в Иерусалиме в первые года после революции 1917 года // Иерусалимский православный семинар. 2017. — Вып. 7. — С. 85-91
 Русская Духовная Миссия в Иерусалиме в первые года после революции 1917 года // Миссия конфессий. 2017. — № 21. — С. 142—148
 Служение архимандрита Антонина Капустина (1817—1894) на христианском Востоке: Афины и Константинополь // Святая Земля в славяно-русской традиции. Сборник статей по материалам VII международного круглого стола 22 мая 2017. 2018. — Вып. 2. — С. 19-26
 Архимандрит Леонид (Сенцов), начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, 1903—1918 годы: служение и наследие // Актуальные вопросы изучения христианского наследия Востока: Сборник статей по материалам международной конференции (Сергиев Посад, 22 ноября 2018 г.). — Сергиев Посад: Московская духовная академия, 2020. — С. 215—234

 Ланн Э. Церковь-сестра и церковь-мать в понимании древней Церкви / пер.: Занемонец А. В. // Страницы. М., 1999. — т. 4. — № 4. — С. 501—510.
 Воспоминания о Ферраро-Флорентийском соборе (1438—1439): в 12 частях / Сильвестр Сиропул. — СПб. : Издательство Олега Абышко : Университетская книга — СПб., 2010. — 347 с.
 О лицах, событиях, встречах: Записки архи мандрита Киприана (Керна). Предисловие, подготовка текста, публикация, комментарии А. В. Занемонца. М. : Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2021. — 826 с. — (Русские судьбы двадцатого века). — ISBN 978-5-7429-1344-3

Примечания 

Историки России
Историки Израиля
Исследователи истории Константинопольской православной церкви
Исследователи истории Иерусалимской православной церкви
Священники Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции
Диаконы Русской православной церкви
Авторы Православной энциклопедии
Выпускники исторического факультета МГУ
Выпускники Свято-Сергиевского богословского института
Византинисты
Преподаватели Еврейского университета в Иерусалиме
Преподаватели Хайфского университета
Медиевисты России
Исследователи Русского зарубежья
Клирики Западноевропейского экзархата русских приходов
Священники Русской православной церкви
Духовные дети Александра Меня